Maximianopolis est un nom propre de lieu pouvant désigner :
 Maximianopolis, ville antique de Judée, dans la tribu de Manassé, au nord ouest de Samarie
 Maximianopolis, ville antique du Rhodope, exarchat de Thrace.